Обертинги () — итальянский род франкского происхождения, ветвь династия Бонифациев, первым достоверно известным представителем был первый макграф Генуи .

Обертинги имели титулы маркграфов Милана и Анконской марки, пфальцграфов Павии, графов Генуи и маркизов Эсте. Из Обертингов производили свой род д’Эсте, знатные семейства Паллавичино и Маласпина.

История 

В начале 951 года Беренгар II завершил реорганизацию итальянской феодальной структуры, которую начал ещё его предшественник Гуго Арльский.

Им были назначены три новых маркграфов на новых территориях:
 Ардуин Глабер (ум. ок. 977) — возведён из графа до маркиза Турина;
 Алерамо (ум. 991) — назначен маркизом Маркграфства Монферрата;
 Оберто I (ум. 975) — граф Луни.

Родословная 

Семейное древо:

Семейное древо

Главы династии 
 Адальберт I (940—951) (ум. 951?) — маркграф Милана — франкский дворянин;
 Оберто I (951—975) (ум. 975) — маркграф Милана, граф Генуи, сын Адальберта I, родоначальник династии Обертингов.
 Адальберт IV (957—1002) — маркграф Милана, граф Генуи, первый сын Оберто I, дед Адальбертва II Паллавичино, родоначальник рода Паллавичини.
 Оберто II (1002—1014) (ум. 1014) — маркграф Милана, граф Генуи, второй сын Оберто I, свергнут и заключён в тюрьму императором Священной Римской империи Генрихом II, поскольку он поддержал Ардуина. Его третий сын Обиццо I родоначальник рода Маласпина.
 Гуго (1014—1024) — маркграф Милана, граф Генуи, первый сын Оберто II. Получил титул от Генриха II, умер бездетным.
 Альберто Аццо I д’Эсте (1024—1029) (ум. 1018/29) — маркграф Милана, граф Генуи, второй сын Оберто II. С 1011 года первый маркиз д’Эсте.
 Альберто Аццо II д’Эсте (1029—1097) (997/09—1097) — маркграф Милана, граф Генуи, сын Альберто Аццо I д’Эсте. Последний по прямой линии Обертингов:
 От брака с , родился сын Вельф IV, основателя младшего дома Вельфов.
 От брака с  графиней Мэн, их сын Фулько I д’Эсте (1070—1128) маркграф Милана, родоначальник итальянской ветви рода д’Эсте.
 Гуго V (граф Мэна) (1063—1093) (1062—1131), умер бездетным.

Примечания